Guericke ist:

Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Guericke (1803–1878), alt-lutherischer Theologe
 Ferdinand Guericke (1836–1882), deutscher evangelischer Pastor, Pädagoge und Schulrektor
 Otto von Guericke (1602–1686), deutscher Politiker, Jurist, Naturwissenschaftler, Physiker, Tierarzt und Erfinder

Außerdem:
 Guericke (Mondkrater), benannt nach Otto von Guericke